Ronald Chammah, (né au Liban le ) est un producteur et réalisateur français.
 Lolita Chammah est une actrice française née le  à Paris, fille du précédent.
Patronyme libanais